Norra Örsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Örsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,35 ha)
Norra Örsjön (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (50,7 ha)

Se även
Örsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn